Recife, een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Recife (eiland), een eiland in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Recife (haven), een haven in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Recife (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Recife (wijk), een wijk in de Braziliaanse stad Recife